Monceaux ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:
 Monceaux, Gemeinde im Département Oise
 Les Monceaux, Gemeinde im Département Calvados
 Monceaux-au-Perche, Gemeinde im Département Orne
 Monceaux-en-Bessin, Gemeinde im Département Calvados
 Monceaux-l’Abbaye, Gemeinde im Département Oise
 Monceaux-le-Comte, Gemeinde im Département Nièvre
 Monceaux-sur-Dordogne, Gemeinde im Département Corrèze

Monceaux ist der Name folgender Personen:
 Monceaux (Adelsgeschlecht), Adelsdynastie im französischen Mittelalter

Siehe auch: 
 Monceau
 Montceaux
 Montceau